Az Őszinte Ingatlanos című műsor az RTL Klub csatornáján 2017. április nyolcadikán indult. A heti rendszerességű műsor valós élethelyzeteket alapul véve járja körbe a lakásvásárlás, építkezés, lakásbérlés lehetőségeit és a szereplők számára legmegfelelőbb alternatíva megtalálásában segít. A hétről hétre jelentkező műsorban olyan ingatlanszakértők adtak tanácsot a választási folyamatban, mint Balla Ákos és Schneider Zoltán. Az azonos névre keresztelt Őszinte Ingatlanos blog mögött álló szakmai csapat aktívan közreműködött a műsor elkészítésében.

Őszinte ingatlanos blog 
Az Őszinte Ingatlanos blog 2015 óta üzemel, az Otthontérkép Csoport tagjai gondozásában. A blog célja, hogy a szerző 13 év alatt felhalmozott szakmai tudása lévén olyan információkat oszthasson meg, amelyek nem csak elengedhetetlenek a lakosság tájékoztatásához, de közzétételüktől visszanyerheti hitelét az ingatlanos szakma.A blogfelület lehetőséget ad az olvasók kérdéseinek szakszerű megválaszolására, ezen felül pedig az általuk megosztott vagy készített tartalmak olyan releváns információkkal látja el a lakosságot, amelyek megkönnyíthetik az ingatlanpiacban érdekeltek dolgát.

2017-ben bemutatott magyar televíziós sorozatok